En anatomía humana, la arteria ilíaca se refiere a varias estructuras anatómicas situadas en la pelvis: 

 La arteria ilíaca común, la rama terminal de aorta. 
 La arteria ilíaca externa, se forma cuando la arteria ilíaca común se bifurca, y es la rama más gruesa; a nivel del ligamento inguinal pasa a llamarse arteria femoral. 
 La arteria ilíaca interna, se forma cuando la arteria ilíaca común se bifurca, a nivel del perineo, y suministra sangre a los órganos sexuales.